Rainbow (álbum de Mariah Carey)
 Rainbow (álbum de Ayumi Hamasaki)
 Rainbow (banda) – banda de rock britânica
 Rainbow (canção de Sia) – single de Sia Furler lançado em 2017
 Rainbow (grupo sul-coreano) - girl group sul-coreano
 Rainbow S.r.l – estúdio de animação italiano
 Teatro Rainbow - teatro na cidade de Londres, Reino Unido
 Rainbow Dash - personagem do desenho My Little Pony: Friendship Is Magic

Localidades
 Estados Unidos
 Rainbow (Califórnia)

Desambiguação